Безве́рхний — фамилия.
 Безверхний, Александр Георгиевич (род. 1950) — генерал-полковник ФСБ РФ, руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ РФ (2000—2015).
 Безверхний, Вилен Николаевич (1931—2016) — председатель Полтавского горисполкома (1972—1978).
 Безверхний, Лев Моисеевич (1908—1963) — советский архитектор.
 Безверхний, Михаил Львович (род. 1947) — советский и бельгийский скрипач, альтист и композитор.